Kotov kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexey A. Kotov
 Mikhail Ivanovich Kotov

Robotskapade auktorsförkortningar